Parque de la Memoria puede hacer referencia a:
 Parque de la Memoria de Buenos Aires en recuerdo a las víctimas de la represión militar en Argentina en los años 1976-1983.
 Parque de la Memoria de Sartaguda en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil en Navarra iniciada en 1936 y que se prologó durante el franquismo.
 Memorial del Holocausto de Berlín en recuerdo al Holocausto en la Alemania nazi.